Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma Bertens ha deciso di partecipare al torneo di Brisbane, mentre Larsson ha deciso di non prendere parte all'edizione di quest'anno.

Sara Errani e Bibiane Schoofs hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Eri Hozumi e Miyu Katō con il punteggio di 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Miyu Katō (finale)
  Nao Hibino /  Darija Jurak (semifinale)

 Naomi Broady /  María Irigoyen (primo turno)
 Arina Rodionova /  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)

Wildcard 

  Paige Hourigan /  Erin Routliffe (primo turno)

 Hsieh Yu-chieh /  Jade Lewis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2018